Billy Milano – cantante e bassista statunitense
 Billy Milano – precedente nome della Pallacanestro Olimpia Milano